Стерлиба́шевский райо́н () — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в её границах под наименованием муниципальный район Стерлебашевский район () в составе Республики Башкортостан Российской Федерации.

Административный центр — село Стерлибашево.

Географическое положение 
Район расположен на юге Башкортостана. Его площадь составляет 1609 км². Западная часть территории расположена на Бугульминско-Белебеевской возвышенности, восточная — на Прибельской увалисто-волнистой равнине. Климат умеренно континентальный, с недостаточным увлажнением. По территории протекают реки Стерля, Уршак, Тятер (приток реки Дёмы) и Кундряк (приток реки Ашкадар). Почвы выщелоченные, типичные и обыкновенные чернозёмы, на северо-западе встречаются тёмно-серые лесные. Леса из березы, дуба, осины занимают 16,9 % площади района. Имеются месторождения глины и песка-отощителя, нефти.

История 
Образован 20 августа 1930 года как Карагушевский район с центром в деревне Карагушево, когда, согласно постановлению президиума ВЦИК, было ликвидировано разделение Башкирской АССР на кантоны и образовано 48 районов. 4 сентября того же года был создан районный исполнительный комитет.

6 марта 1931 года согласно постановлению БашЦИК Карагушевский район переименован в Стерлибашевский с центром в селе Стерлибашеве.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 17,48 тыс. чел.
 2035 — 15,72 тыс. чел.

 Национальный состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: татары — 54,3 %, башкиры — 36,2 %, русские — 5,9 %, чуваши — 2,3 %, лица других национальностей — 1,3 %.

Административное деление 
В Стерлибашевский район как административно-территориальную единицу республики входит 15 сельсоветов.

В одноимённый муниципальный район в рамках местного самоуправления входит 15 муниципальных образований со статусом сельского поселения:

Населённые пункты 
В Стерлибашевском районе 69 населённых пунктов.

Экономика 
Под сельскохозяйственными угодьями занято 120,7 тыс. га (75 % территории района), в том числе под пашнями — 82,2 тыс. га, сенокосами — 6,5 тыс. га, пастбищами — 31,9 тыс. га. Хозяйства района специализируются на возделывании яровой пшеницы, озимой ржи, сахарной свеклы и подсолнечника, на разведении мясо-молочного скота, свиней и кур.

Транспорт 
Территорию района пересекают региональные автомобильные дороги Стерлитамак — Стерлибашево — Тятер-Арасланово, Аксёново — Стерлибашево — Мелеуз.

Образование, культура и социальная сфера 
В районе 46 общеобразовательных школ, в том числе 19 средних; музыкальная школа, профессиональное училище, 23 массовые библиотеки, 41 клубное учреждение, центральная районная и 2 сельские участковые больницы. Издаётся районная газета на русском, башкирском и татарском языках «Стерлибашевские родники» — «Стәрлебаш шишмәләре» — «Стәрлебаш чишмәләре».

Известные жители и уроженцы 
 Антошкин, Евгений Порфирьевич (род. 1932) — советский работник добывающей отрасли, экскаваторщик, Герой Социалистического Труда (1971).
 Бадретдинова, Раушания Мусавировна (род. 28 сентября 1974) — российская художница, член Союза дизайнеров России и Республики Башкортостан (2002), член международной ассоциации изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО (2012), член Союза художников России и Республики Башкортостан (2012).
 Бекчурин, Мирсалих Мирсалимович (1819 — 7 марта 1903) — российский учёный-лингвист, переводчик, публицист, педагог, фольклорист.
 Габдулла Саиди (3 мая 1836 — 1 сентября 1914) — башкирский религиозный деятель, ишан, последователь суфизма, просветитель, писатель и поэт. 
 Ишмияров, Марат Хафизович (род. 13 сентября 1947) — генеральный директор ОАО «Газпром нефтехим Салават» (2002—2005).
 Рахимов, Халил Халяфович (род. 2 мая 1961) — заместитель министра промышленности, инвестиционной и инновационной политики Республики Башкортостан (2007—2008), глава администрации города Салавата (2008—2009), первый заместитель министра промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан (с 2010).
 Тукаев, Мухамедшакир Мухамедхарисович (1867—1932) — ахун, депутат Государственной Думы Российской империи II и III созывов от Уфимской губернии.
 Фахреев, Габдельхай Гимадиевич (4 сентября 1929 — 31 августа 1991) — актёр Башкирского театра драмы им. Гафури, Народный артист БАССР (1974), Народный артист РСФСР (1991).
 Хасанов, Сафа Хузянович (16 июня 1916 — 26 сентября 1973) — командир минометного взвода, гвардии младший лейтенант, Герой Советского Союза (1944).
 Шамсетдин Заки (1825 — ноябрь 1865) — башкирский поэт, последователь суфизма. Писал на татарском, турецком (староосманском), арабском и персидском языках.

Достопримечательности 
 Табулдинский вишарник — ботанический памятник природы (1965), самая крупная на территории Башкортостана площадь выращивания вишни, площадь — 47 гектаров. Выращивается так же коричневый шиповник, жостер слабительный, горицвет весенний, лекарственная спаржа, душица, зверобой, клубника.
 Богородице-Табынский храм — храм в селе Стерлибашево, назван в честь Табынской иконы Божией Матери, относится к Башкортостанской митрополии РПЦ.

Примечания

Ссылки 

Стерлибашевский район